Лома Ларга, Ла Лома има више значења:

 Лома Ларга, Ла Лома (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Ларга, Ла Лома (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику